Avtozavodskaja je název pro několik stanic a linek metra, nacházejících se v Ruské federaci a v Bělorusku.

 Avtozavodskaja (stanice metra v Moskvě) – stanice metra v Moskvě na Zamoskvorecké lince
 Avtozavodskaja (stanice metra v Minsku) – stanice metra v Minsku
 Avtozavodskaja (stanice metra v Nižním Novgorodě) – stanice metra v Nižním Novgorodě na stejnojmenné lince
 Avtozavodskaja (linka metra v Minsku) – linka metra v Minsku
 Avtozavodskaja (linka metra v Nižním Novgorodě) – linka metra v Nižním Novgorodě

název ulice
 Avtozavodskaja (ulice v Moskvě)